Запис је старо дрво које се поштује као светиња. Следи допуњиви списак записа на територији Србије.

Списак постојећих записа

Списак некадашњих записа

Табела записа по окрузима 

Табела записа у Србији организована по окрузима.

Записи на мапама 
 Записи на ESRI мапи

Спољашње везе 

 ISO 3166-2:RS

Спискови везани за Србију